Miejscowości w USA:
 Palm Valley – jednostka osadnicza w stanie Floryda, w hrabstwie St. Johns
 Palm Valley – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Cameron